Coda ima više značenja:
 Coda, Verona
 Coda, Vicenza